Faustina může znamenat:

 Faustina (mladší) – dcera římského císaře Antonina Pia a císařovny Faustiny,
 Faustina (starší) – římská císařovna a manželkou římského císaře Antonina Pia.